Николай Трофимович Федоренко (, Пятигорск — ) — советский филолог-востоковед, государственный и общественный деятель. Доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР. Ученик В. М. Алексеева.

Биография 
Родился в семье плотника.

В 1933 окончил авиационный техникум в Таганроге. В 1933–1934 работал конструктором на заводе в Москве.

В апреле 1935 был арестован, под следствием сидел на Лубянке, затем в Бутырской тюрьме. Постановлением ОСО при НКВД СССР от 9 июня 1935 освобождён, дело прекращено.

В 1937 году окончил китайское отделение Московского института востоковедения.

1937—1939 гг. — аспирант Московского института востоковедения.

С 1939 на дипломатической работе. С 1943 член ВКП(б). В 1939–1947 годах секретарь и советник посольства СССР в Китае. В 1947–1948 — поверенный в делах СССР в Китае. В 1950–1952 — советник и поверенный в делах СССР в КНР.

В течение 12-летнего пребывания в Китае занимался китайской филологией, в 1943 защитил диссертацию на степень доктора филологических наук.

В 1952–1955 заведующий Дальневосточным отделом МИД СССР. В 1953 утверждён членом коллегии МИД СССР. В 1955-1958 гг. — заместитель министра иностранных дел.

Участвовал в подготовке к публикации в СССР стихотворений Мао Цзэдуна, написал предисловие и примечания к его книге "Восемнадцать стихотворений", изданной на русском языке Издательством иностранной литературы.

Посол СССР в Японии (1958—1962), постоянный представитель СССР при ООН и представитель СССР в Совете Безопасности (1963—1968).

В 1966—1971 — член Центральной ревизионной комиссии КПСС.

Главный редактор журнала «Иностранная литература» (1970—1988).

Секретарь правления Союза писателей СССР (1971).

31 августа 1973 года подписал Письмо группы советских писателей о Солженицыне и Сахарове.

В конце 1980-х женился на гражданке Болгарии Лилии Тодоровой и переехал к ней. Сначала они жили в Софии, с 1990 года — в Велинграде.

Награды 
 2 ордена Ленина (31.12.1966; ...)
 орден Октябрьской Революции (05.11.1982)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (09.09.1971; 16.11.1984)
 орден Дружбы народов (17.09.1975)
 2 ордена «Знак Почёта» (05.11.1945; ...)
 медаль «За трудовую доблесть»
 другие медали

Почётные звания 
 Академик Американской академии политических и социальных наук, Филадельфия (1967)
Академик Академии изящных искусств, Флоренция (1974)
почётный член Института китаеведения в Токио (1961)

Библиография 

 Лауреат Международной Сталинской премии мира Го Мо-жо. М., Знание. 1952. 32 стр. 150000 экз.
 Великий китайский писатель Лу Синь. М., Знание. 1953. 32 стр. 150000 экз.
 Очерки современной китайской литературы. М., Гослитиздат. 1953. 256 стр. 20000 экз.
 Встречи с китайскими писателями. М., Правда. 1955. 64 стр. 150000 экз.
 Китайские записи. М., Сов.писатель. 1955. 536 стр. 30000 экз. 2-е изд. М., Сов.писатель. 1958. 561 стр. 30000 экз.
 Мао Дунь. М., Знание. 1956. 32 стр. 75000 экз.
 Китайская литература. Очерки по истории китайской литературы. М., Гослитиздат. 1956. 731 стр. 20000 экз.
 «Шицзин» и его место в китайской литературе. М., ИВЛ. 1958. 167 стр. 1300 экз.
 Гуань Хань-цин — великий драматург Китая. М., Знание. 1958. 31 стр. 65500 экз.
 Земля и легенды Китая. М., Сов. Россия. 1961. 251 стр. 10000 экз.
 Японские записи. М., Сов.писатель. 1966. 416 стр. 30000 экз. 2-е изд. М., Сов.писатель. 1974. 496 стр. 50000 экз.
 Дипломатические записи. М., Сов.писатель. 1972. 399 стр. 30000 экз.
 Краски времени. Черты японского искусства. М., Искусство. 1972. 144 стр. 25000 экз.
 Проблемы исследования китайской литературы. М., ХЛ. 1974. 462 стр. 5000 экз.
 Меткость слова: (Афористика как жанр словесного искусства). М., Современник. 1975. 255 стр. 25000 экз.
 Древние памятники китайской литературы. М., Наука. 1978. 320 стр. 6000 экз.
 Кавабата Ясунари: Очерк. М., Сов.писатель. 1978. 270 стр. 30000 экз.
 Диалог в Каракасе. (о М. Отеро Сильве). М., Правда. 1979. 48 стр. 100000 экз.
 Литературные записи. М., Современник. 1980. 350 стр. 25000 экз.
 Китайское литературное наследие и современность. М., ХЛ. 1981. 398 стр. 10000 экз.
 Краски Созопола. М., Правда. 1981. 47 стр. 100000 экз.
 Кавабата Ясунари; Краски времени: Очерки. М., Сов.писатель. 1982. 464 стр. 100000 экз.
 Морские записи: Очерки. М., Сов.писатель. 1984. 223 стр. 30000 экз.
 Мысль и образ. Литературно-критические статьи. М., ХЛ. 1985. 359 стр. 8000 экз.
 Славянские записи. М., Современник. 1985. 351 стр. 50000 экз.
 Токийские диалоги. М., Правда. 1986. 46 стр. 80000 экз.
 Цюй Юань. Истоки и проблемы творчества. М., Наука. 1986. 153 стр. 10000 экз.
 Избранные произведения. В 2 т. М., ХЛ. 1987. 8000 экз. Т.1. Проблемы исследования китайской литературы. 510 стр. Т.2. Китайское литературное наследие и современность. 492 стр.
 Китайские страницы. М., Советская Россия. 1988. 142 стр. 50000 экз.
 Федоренко Н. Т., Сокольская Л. И. Афористика. М., Наука. 1990. 415 стр. 25000 экз.

Примечания

Литература 
 
 Хохлов А. Н. Китаист Н. Т. Федоренко в начале творческого пути (неизвестные страницы биографии крупного востоковеда) Синология.Ру

Ссылки 
 
 
 Страница на сайте ИВР РАН
 Биография на сайте «Вестник Замоскворечья»
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Дипломаты СССР
Литературоведы СССР
Востоковеды СССР
Синологи СССР
Японисты СССР
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены-корреспонденты РАН
Постоянные представители СССР при ООН
Послы СССР в Японии
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Коллекционеры русского авангарда
Афористы
Литературоведы России
Члены Союза писателей СССР
Члены Российского Пагуошского комитета